L'édition  2018 du tournoi de tennis de Nanchang se déroule du 23 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Serbe Bojana Jovanovski Petrović, des Slovaques Kristína Kučová et Jana Čepelová, des Chinoises Peng Shuai et Yang Zhaoxuan, de la Suissesse Conny Perrin, de la Néerlandaise Arantxa Rus. Elles sont respectivement remplacées par Lu Jing-Jing, Lu Jiajing, Ayano Shimizu, Jang Su-jeong, Eugenie Bouchard, Junri Namigata et Ankita Raina. La Canadienne Eugenie Bouchard déclare forfait et est remplacée par Momoko Kobori.

La Russe Vitalia Diatchenko, tête de série n°5, est contrainte d'abandonner lors du 3 set (1-3) au premier tour face la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech. Elle souffre d'un coup de chaleur.

En double, la Japonaise Eri Hozumi et la Russe Valeria Savinykh abandonnent au 2 set au premier tour (alors qu'elles menaient 3-2) du fait d'une blessure à la cuisse gauche de la Japonaise.

La Chinoise Zheng Saisai tête de série n°6, abandonne dans le 2 set de la finale (4-0) souffrant de douleurs aux abdominaux, cela depuis quelques mois.

Lauréates 
La Chinoise Wang Qiang, tête de série n°2, remporte son 2 titre face à sa compatriote, tête de série n°6, Zheng Saisai après l’abandon de cette dernière dans le 2 set (0-4).

Les Chinoises Jiang Xinyu et Tang Qianhui remportent la compétition en double, signant une 2 victoire consécutive dans le tournoi. C'est aussi leur deuxième titre en double respectivement mais aussi ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nanchang
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Nanchang
Tennis en Chine en 2018
Tennis en juillet 2018